Нарбеков — фамилия; имеет женскую форму Нарбекова.
 Нарбековы — угасший в 1-й половине XIX века дворянский род, который возвысился в середине XVII века.
 Нарбековас, Арминас Андреевич (наст. имя Армин Андреевич Нарбеков; род. 1965) — советский и литовский футболист, нападающий и полузащитник; тренер.
 Нарбеков, Сергей Григорьевич (в монашестве Симеон; 1884—1969) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, настоятель Свято-Николаевского храма в Риме.